Я́ков Брандт:
 Брандт, Яков Ларионович (ум. 1774) — российский государственный деятель, генерал-аншеф.
 Брандт, Яков Яковлевич (1869—1944) — российский и советский синолог, дипломат и лингвист.